Lindstedt är ett svenskt efternamn som den 31 december 2012 bars av 1522 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Lindstedt

 Anders Lindstedt, flera personer
 Anders Lindstedt (professor) (1854–1939), matematiker och ämbetsman
 Anders Lindstedt (arkitekt) (1869–1906)
 Anders Lindstedt (kommerseråd) (1911–1985), idrottsledare och ämbetsman
 Anna Lindstedt (född 1960), diplomat
 Berndt Lindstedt (född 1936), travtränare och kusk
 Carl-Gustaf Lindstedt (1921–1992), skådespelare, komiker, revyförfattare
 Ester Lindstedt-Staaf (född 1943), politiker
 Folke Lindstedt (1884–1943), läkare
 Frans Elof Lindstedt (aktiv 1875), gelbgjutare
 Gunnar Lindstedt (född 1951), journalist
 Gustaf Lindstedt (1883–1977), jurist
 Helge Lindstedt (1900–1989), möbelsnickare, lärare och rektor
 Hilda Lindstedt (1881–1971), bibliotekarie
 Jan-Olof Lindstedt (1943–2011), teaterkapellmästare
 Johan Magnus Lindstedt (1844–1918), präst och kommunalpolitiker
Laura Lindstedt (född 1976), författare
 Magnus Lindstedt (1813–1892), rådman och politiker
 Marie Lindstedt (född 1960), trumslagare
 Monica Lindstedt (född 1953), ekonom och entreprenör
 Pierre Lindstedt (född 1943), skådespelare
 Robert Lindstedt (född 1977), tennisspelare
 Rosa Lindstedt (född 1988), finländsk ishockeyspelare
 Sam Lindstedt (1880–1949), sjömilitär och ämbetsman
 Solveig Lindstedt (1918–1988), friidrottare

Källor

Svenska efternamn